Le terme Chézine peut se référer à :

Hydronymes 
La Chézine, une rivière de la Loire-Atlantique, en France, qui se jette dans la Loire à Nantes.

Toponymes utilisant Chézine

Lac Chézine, un plan d'eau de la rivière Chézine, dans Lac-Croche, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière Chézine, un affluent de la rivière Sainte-Anne coulant dans Lac-Croche et Saint-Gabriel-de-Valcartier, dans la MRC  La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
Rivière Chézine Nord, un affluent de la rivière Chézine coulant dans Lac-Croche et Saint-Gabriel-de-Valcartier, dans la MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
Forêt ancienne de la Rivière-Chézine, écosystème forestier exceptionnel au Québec, Canada

Parc de la Chézine, parc situé 16 Rue du Mississipi, 44800 Saint-Herblain, France
Vallée de la Chézine-Chantenay, Nantes, France.